Ля́ды — название населённых пунктов, происходящее от слова «лядо» — пустошь среди леса, место вырубки и выжига леса для нужд земледелия.

Белоруссия 
 Ляды — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Ляды — агрогородок в Дубровенском районе Витебской области.
 Ляды — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.
 Ляды — упразднённая деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Ляды — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Ляды — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Ляды — деревня в Крупском районе Минской области.
 Ляды — деревня в Смолевичском районе Минской области, Драчковский сельсовет.
 Ляды — посёлок в Смолевичском районе Минской области, Драчковский сельсовет.
 Ляды — деревня в Смолевичском районе Минской области, Озерицко-Слободской сельсовет.
 Ляды — деревня в Стародорожском районе Минской области.
 Ляды — посёлок в Узденском районе Минской области.
 Ляды — агрогородок в Червенском районе Минской области.
 Ляды — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Ляды — упразднённый посёлок в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ляды — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Ляды — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Ляды — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Ляды — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Ляды — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Ляды — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Ляды — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Ляды — село в Пермском районе Пермского края.
 Ляды — село в Плюсском районе Псковской области.
 Ляды — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Ляды — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Ляды — деревня в Пеновском районе Тверской области.

См. также 
 Ляда
 Лядо
 Лядов
 Старые Ляды
 Новые Ляды
 Тёмные Ляды
 Сухие Ляды